Fontanna na Placu Rapackiego w Toruniu – zabytkowa fontanna znajdująca się w Toruniu.

Lokalizacja 
Fontanna znajduje się w centrum miasta, na Palcu Rapackiego, tuż przy Zespole Staromiejskim, w sąsiedztwie Alpinarium, Archiwum Państwowego oraz Collegium Maximum UMK.

Charakterystyka 

Fontanna powstała w okresie powojennym w miejscu dawnej średniowiecznej fosy, która otaczała Stare Miasto oraz Bramy Starotoruńskiej i Barbakanu Starotoruńskiego. Stanowi ona dziś część małej architektury tzw. pasa parkowego okalającego Zespół Staromiejski.    

Niecka fontanny ma kształt prostokąta o wymiarach 26,80 m na 10,20 m oraz głębokości 0,70 m – objętość 191,35 m3. Znajdują się w niej cztery dysze umieszczone w jej narożnikach wraz z lampami halogenowymi, które nocą podświetlają strumień wody. Wodotrysk jest podłączony do miejskiej sieci wodociągowej. Pieczę nad zielenią wokół niego sprawuje Biuro Ogrodnika Miejskiego, zaś konserwacją zajmują się Toruńskie Wodociągi. 

Fontanna jest objęta ochroną konserwatorską jako element historycznego układu urbanistycznego Starego i Nowego Miasta.

Po 2021 roku wodotrysk ma został wyremontowany, w ramach prac rewitalizacyjnych Placu Rapackiego.

Zobacz też 
 Parki i tereny zielone Torunia i okolicy
 Turystyka w Toruniu

Przypisy 

Fontanny w Toruniu
Zabytki nieruchome w Toruniu